De Omarmoskee of de Moskee van Omar is de naam die aan verscheidene moskeeën is gegeven. Deze moskeeën zijn vernoemd naar Omar ibn al-Chattab, de tweede opvolger van de islamitische profeet Mohammed.

Het betreft (onder andere) de volgende moskeeën:
 Omarmoskee (al-Bireh) in al-Bireh
 Omarmoskee (Bethlehem) in Bethlehem
 Omarmoskee (Bosra) in Bosra
 Omarmoskee (Daraa) in Daraa
 Omarmoskee (Gaza) (ook wel de Grote Moskee van Gaza genoemd) in Gaza
 Omarmoskee (Jeruzalem) in Jeruzalem

Omarmoskee